Király je maďarské příjmení, které znamená „král“. Známými nositeli jsou:

 Alexander Király (* 1978), český právník a politik
 Béla Király (1912–2009), maďarský generál
 Ede Király (1926–2009), maďarský krasobruslař
 Gábor Király (* 1976), maďarský fotbalový brankář
 Hajnalka Kiralyová (* 1971), maďarská a později francouzská šermířka
 Karch Kiraly (* 1960), americký volejbalista
 Linda Királyová (* 1983), maďarská zpěvačka
 Pavol Király (1913–1999), slovenský ministr spravedlnosti
 Radko Király (* 1965), slovenský fotbalista

Externí odkazy 
 

Maďarská příjmení